Girl 6 steht für:

 Girl 6 (Album), ein Musikalbum mit Kompositionen des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 1996
 Girl 6 (Lied), ein Lied von The New Power Generation aus dem Jahr 1996
 Girl 6 (Film), ein US-amerikanischer Film von Spike Lee aus dem Jahr 1996